Анатолий Анатольевич Волошинов () — украинский спортсмен, выступающий на соревнованиях по самбо, боевому самбо, дзюдо, карате, панкратиону, чемпион и призёр чемпионатов Украины по самбо и дзюдо, призёр чемпионата мира по самбо, чемпион и призёр чемпионатов Европы и мира по боевому самбо, чемпион Европы по карате, мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Спортом увлекается с 6 лет. Выступал во второй средней (до 90 кг) полутяжёлой (до 100 кг) весовых категориях.

Живёт в Одессе. Майор полиции. Старший преподаватель кафедры специальной физической подготовки Одесского государственного университета внутренних дел. С 2011 года служит в межрегиональном подразделении спецназа областного управления пенитенциарной службы. Вскоре стал заместителем командира подразделения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Украины по дзюдо
Чемпионы Украины по самбо
Чемпионы Европы по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо
Чемпионы Европы по карате
Майоры (Украина)
Полицейские Украины